Wamala bezeichnet

 Emmanuel Wamala (* 1926), ugandischer Erzbischof
 Wamala (Uganda), Ort in Uganda
 Wamala (Indonesien), Ort in Indonesien
 Wamalasee, See in Uganda